Miniatyr kan syfta på:

 Miniatyrmåleri – ursprungligen måleri där konturerna tecknas med minium (mönja) och i vidare bemärkelse alla mycket små eller mycket detaljrika målningar, ofta porträtt
 Miniatyr (TV-program) – ett svenskt TV-program, kulturellt magasin
 Miniatyr eller knappar av ordenstecken, se ordenstecken 
 Skalmodell – förminskad framställning av föremål eller hel miljö, exempelvis till tittskåp, dockskåp, flaskskepp eller modelljärnväg